Knemidokoptidae är en familj av spindeldjur. Knemidokoptidae ingår i ordningen or, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Knemidokoptidae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Or
Knemidokoptidae